Пі́тер Те́йлор ()

 Пітер Тейлор (веслувальник)
 Пітер Тейлор (футболіст, 1928)
 Пітер Тейлор (футболіст, 1953)